Le Tournament of Champions féminin 2012 est l'édition féminine du Tournament of Champions 2012, qui est un tournoi du WSA World Tour, catégorie WSA Silver 25. le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 21 au . Natalie Grinham gagne son premier Tournament of Champions, en battant Dipika Pallikal en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les prix et dotations sont distribuées comme suit:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournament of Champions masculin 2012
 Saison 2012 de la WSA

Liens externes 

Féminin 2012
Squash en 2012
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2012